Français Pour une Nuit () — концертный DVD американской треш-метал группы Metallica, записанный в Амфитеатре в Ниме, Франция 7 июля 2009 года в рамках World Magnetic Tour. Издан в 2009 году.

Список композиций 
 «The Ecstasy of Gold» (Интро) — 2:40
 «Blackened» — 5:40
 «Creeping Death» — 6:25
 «Fuel» — 4:33
 «Harvester of Sorrow» — 6:07
 «Fade to Black» — 8:40
 «Broken, Beat & Scarred» — 6:35
 «Cyanide» — 7:52
 «Sad But True» — 5:43
 «One» — 7:53
 «All Nightmare Long» — 9:32
 «The Day That Never Comes» — 8:30
 «Master of Puppets» — 8:40
 «Dyers Eve» — 6:36
 «Nothing Else Matters» — 5:54
 «Enter Sandman» — 9:20
 «Stone Cold Crazy» — 2:30
 «Motorbreath» — 5:44
 «Seek & Destroy» — 13:07

Позиции в чартах

Участники записи 
 Кирк Хэммет — соло-гитара, бэк-вокал
 Джеймс Хэтфилд — вокал, ритм-гитара
 Роберт Трухильо — бас-гитара, бэк-вокал
 Ларс Ульрих — ударные

Примечания